Jan Kodeš ha battuto in finale Željko Franulović 6-2 6-4 6-0.

Teste di serie

  Ilie Năstase (quarti di finale)
  Stan Smith (primo turno)
  Manuel Santana (ottavi di finale)
  Arthur Ashe (quarti di finale)
  Željko Franulović (finale)
  Bob Hewitt (secondo turno)
  Jan Kodeš (campione)
  Cliff Richey (semifinali)
 Alex Metreveli (ottavi di finale)
 Ion Țiriac (ottavi di finale)
 François Jauffret (quarti di finale)
 Lew Hoad (ottavi di finale)
 Manuel Orantes (ottavi di finale)
 Georges Goven (semifinali)
 Ray Ruffels (terzo turno)
 Dick Crealy (ottavi di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1970